Friedrich Niemann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Niemann (Pfarrer) (1869–1945), deutscher Pfarrer
 Friedrich Albrecht Niemann, Pseudonym von Johann Friedrich Krüger (1770–1836), deutscher Baumeister und Autor
 Friedrich Ludwig Niemann (1806–1889), deutscher Industrieller